Kravica (plaats), een plaats in het oosten van Bosnië en Herzegovina
Kravica (waterval), waterval in het zuiden van Bosnië en Herzegovina